La Coupe du pays de Galles de football est une compétition annuelle de football disputée entre clubs gallois. Cette compétition est créée en 1877.

Histoire 

Avant 1995 certains clubs gallois inscrit dans le championnat anglais (Cardiff City, Swansea City, Newport County, Wrexham, Colwyn Bay et Merthyr Town) peuvent participer à cette compétition. Depuis 1995, ils ne sont plus invités à y prendre part. Toutefois, en avril 2011, la Fédération galloise de football (FAW) prend l'initiative d'inviter ces clubs pour les éditions suivantes. Comme le vainqueur de la Coupe du pays de Galles est qualifié en Ligue Europa, cette décision ouvre donc aux clubs gallois du championnat d'Angleterre une possibilité supplémentaire de participer aux compétitions européennes.

Palmarès

Vainqueurs

Palmarès par club

Notes et références